Niemojowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bonawentura von Niemojowski (1787–1835), polnischer liberaler Politiker, Mitglied des Sejm
 Wincenty Niemojowski (1784–1834), polnischer Politiker